Латы́пов — фамилия (от , latif;  — один из постоянных эпитетов бога в исламе; досл. добрый). Известные носители:

 Латыпов, Абдуманон (1917 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Латыпов, Валерий Марказович (род. 1956) — советский российский учёный, изобретатель, педагог.
 Латыпов, Владимир Евгеньевич (1953—2018) — советский спортсмен (хоккей на траве).
 Латыпов, Габдрахман Хакимович (1917—1945) — Герой Советского Союза.
 Латыпов, Гусман Хафизович (1925—2000) — Герой Социалистического Труда.
 Латыпов, Данис Мансурович (род. 1990) — российский и бахрейнский боксёр.
 Латыпов, Куддус Канифович (1923—2016) — лётчик-штурмовик, полковник авиации, Герой Советского Союза.
 Латыпов, Линар Наильевич (род. 1955) — российский востоковед.
 Латыпов, Марат Максутович (род. 1963) — депутат Государственного Собрания Башкортостана.
 Латыпов, Марказ Каррамович (1926—1999) — советский хозяйственный деятель.
 Латыпов, Наиль Мазгутович (род. 1956) — российский дипломат.
 Латыпов, Нурали Нурисламович (род. 1954) — журналист, политический и научный консультант.
 Латыпов, Рустам Хафизович (род. 1953) — советский и российский математик.
 Латыпов, Турсунбай (1920—?) — советский хозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета Узбекской ССР. 
 Латыпов, Урал Рамдракович (род. 1951) — белорусский государственный и общественно-политический деятель.
 Латыпов, Хамит Назипович (род. 1949) — советский и российский художник, скульптор, поэт.
 Латыпов, Эдуард Ратмилевич (род. 1994) — российский биатлонист.

Латыпова 
 Латыпова, Венера Зиннатовна (род. 1944) — советский и российский химик, член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан, Заслуженный деятель науки Республики Татарстан.

Составные фамилии 
 Латыпов-Догадов, Владимир Геннадьевич (род. 1962) — российский артист.